El término Gran Consejo puede referirse a:

Históricamente:

 El Gran Consejo de Cartago, órgano de gobierno del estado de Cartago.
El Gran Consejo, un importante órgano del gobierno de China durante la dinastía Qing.
 El Gran Consejo de Jefes de la República de Fiyi, que aún existe en la actualidad.
 El Gran Consejo, nombre dado a las asambleas cantonales en Suiza.

En literatura:

 El consejo celebrado por la Casa Targaryen que decidió la coronación de Aegon V el Improbable, dentro de la saga Canción de Hielo y Fuego, de literatura fantástica.